Bulldozer:

 Bulldozer (группа) — блэк/спид-метал-группа, Италия.
 Bulldozer (микроархитектура) — кодовое название процессорной архитектуры с системой команд x86-64 компании AMD.

См. также 
 Бульдозер — самоходная землеройная машина, гусеничный или колёсный трактор, тягач и т. п. с навесным рабочим органом — криволинейным в сечении отвалом (щитом), расположенным вне базы ходовой части машины.